AROM, in ginecologia, acronimo di amniotomia
Simha Arom, etnomusicologo francese
Arom, pseudonimo di un membro del Gruppo di UR dietro cui si celerebbe Arturo Onofri
Sawang Arom, distretto della Thailandia